Šafranska preslica (-{Amanita crocea}-) je vrsta gljive iz roda -{Amanita}-, široko rasprostranjena u Evropi.

Karakteristike 

Šešir je smeđenarandžast, u početku jajolik, kasnije raširen i u sredini ima tupo ispupčenje. Gladak je, rebrastih rubova i širok 6-12 cm.
Listići su beli i gusti. Drška je valjkasta, u gornjem delu tanja, gusto prekrivena belim ljuspicama i obavijena belom ovojnicom. Nedostaje venac, visoka je 10-15 cm, prečnika 1-2 cm. Meso je belo, lomljivo, bez izraženog mirisa i ukusa. Spore su okruglaste, glatke i delimično bele

Stanište 

Zabeležena je u Evropi i Severnoj Americi. Raste pojedinačno ili u manjim skupinama od kraja leta do kasne jeseni, u listopadnim i crnogoričnim šumama.

Upotreba 

Jestiva gljiva, vrlo dobrog kvaliteta. U sirovom obliku je otrovna, potrebno je prokuvati pre upotrebe

Galerija

Reference 

Ш
Ш